Ruegenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Ruegenberg (1845–1909), deutscher Mediziner und Abgeordneter der Zentrumspartei
 Lukas Ruegenberg (* 1928), deutscher Benediktinermönch, Sozialarbeiter und Bilderbuchillustrator
 Sergius Ruegenberg (1903–1996), deutscher Architekt, Designer und Zeichner russischer Herkunft